BiH:
 Jelovci (Han Pijesak, BiH), naselje u općini Han Pijesak
 Jelovci (Pale, BiH), naselje u općini Pale